Lampromyia är ett släkte av tvåvingar. Lampromyia ingår i familjen Vermileonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Lampromyia